Berend keresztnév
 Berend falu Romániában, Szatmár megyében